Kottas ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Kottas (1885–1969), deutscher Kapitän und Polarforscher
 Silvia Kottas (* 1949), deutsche Sängerin
 Thomas Kottas (* 1996), griechischer Basketballspieler